Burnetiamorpha es un clado extinto de terápsidos biarmosuquios. Los burnetiamorfos son los biamosuquios más avanzados. El nombre de Burnetiamorpha ha estado en uso desde que el paleontólogo sudafricano Robert Broom denominó el grupo en 1923, pero solo recientemente ha sido usado en la clasificación filogenética como un clado que incluye a la familia Burnetiidae y a sus parientes más cercanos, incluyendo a Lemurosaurus, Lophorhinus, y Lobalopex.

Filogenia 

A continuación se presenta un cladograma modificado del análisis filogenético de Sidor y Smith (2007), mostrando la posición de Burnetiamorpha entre los biarmosuquios:

Referencias

Enlaces externos 

Biarmosuchia